MFA má několik významů:
 Made for AdSense,
 Master of Fine Arts – anglosaský ekvivalent titulu magistr umění (MgA.).
 Mezinárodní fonetická abeceda
 Mezinárodní fonetická asociace
 Vícefaktorová autentizace (Multi-factor authentication)